Мама — уменьшительно-ласкательная форма слова «мать». Также может означать:
География
 Мама — река в Иркутской области и Республике Бурятии, левый приток реки Витим.
 Мама — посёлок в Иркутской области, административный центр Мамско-Чуйского района.
 Мама — аэропорт посёлка.
 Мама — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.
 Мама — город, административный центр одноимённого муниципалитета.

Искусство
 «Мама» — картина (1966) азербайджанского художника Тогрула Нариманбекова.
 «Мама» — советский мультфильм 1972 года.
 «Мама» — название нескольких художественных фильмов:
 «Мама» — музыкальный фильм-сказка, режиссёр Э. Бостан (СССР—Румыния—Франция, 1976).
 «Мама» — российский фильм, режиссёр Денис Евстигнеев (1999).
 «Мама» — российский фильм, режиссёр Никита Михалков.
 «Мама» — российский короткометражный фильм, режиссёр И. Казанков.
 «Мама» — фильм ужасов, режиссёр Андрес Мускетти (Испания, Канада, 2013).
  — индийский фильм (2013).
 «Мама» — эстонская чёрная комедия (2016).
  () — индийский криминальный триллер реж. Рави Удьявара (2017).
  () — индийский короткометражный фильм реж. Акаш Михани (2017).
 «Мама» — советская и российская музыкальная группа.
 «Мама» — российский познавательный телеканал.
 «Мама» — третий студийный альбом Витаса, выпущенный в 2003 году.
Другое
 «Мама» — в техническом жаргоне — название разъёма гнездового типа.

См. также 
 Мать (значения)
 Мамочка
 Мам
 «Mama» — род насекомых
 «Mama (песня)» — песня 6ix9ine
 «Mama (песня Clean Bandit)» — песня Clean Bandit
 «Mamma (песня Конни Фрэнсис)» — песня Конни Фрэнсис
 Мама и папа
 Мама! — американский фильм ужасов, режиссёр Даррен Аронофски (2017).
 Мамы
 Мамы 3
 Маму